Il singolare  dell'Atlanta Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Robby Ginepri era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro il connazionale Mardy Fish.

Mardy Fish ha battuto in finale John Isner 4-6, 6-4, 7-64.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno 

  Andy Roddick (semifinali)
  John Isner (finale)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)

 Janko Tipsarević (primo turno)
 Mardy Fish (campione)
 Xavier Malisse (quarti di finale)
 Benjamin Becker (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010